Jan Juffermans sr., schrijver en kunstverzamelaar en -handelaar;
 Jan Juffermans jr. (1973–2015), kunsthandelaar en zoon van Jan Juffermans sr.;
 Jan Juffermans (schrijver).